Оле́г Попо́в: Попов, Олег Алексеевич (род. 1943) — советский и российский учёный.
 Попов, Олег Владимирович (Быков; род. 1964) — советский серийный убийца и грабитель.
 Попов, Олег Константинович (1930—2016) — советский артист и режиссёр цирка (клоун), актёр.